{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (79601) - || 1998 RB43 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79602) - || 1998 RW43 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79603) - || 1998 RK44 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79604) - || 1998 RD46 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79605) - || 1998 RR46 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79606) - || 1998 RU46 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79607) - || 1998 RD48 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79608) - || 1998 RC49 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79609) - || 1998 RC50 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79610) - || 1998 RF51 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79611) - || 1998 RC52 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79612) - || 1998 RH56 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79613) - || 1998 RJ56 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79614) - || 1998 RB57 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79615) - || 1998 RT57 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79616) - || 1998 RV57 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79617) - || 1998 RW60 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79618) - || 1998 RY61 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79619) - || 1998 RA62 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79620) - || 1998 RC62 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79621) - || 1998 RF62 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79622) - || 1998 RT62 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79623) - || 1998 RV63 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79624) - || 1998 RN64 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79625) - || 1998 RW64 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79626) - || 1998 RQ66 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79627) - || 1998 RP67 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79628) - || 1998 RJ69 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79629) - || 1998 RC71 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79630) - || 1998 RR71 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79631) - || 1998 RZ72 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79632) - || 1998 RC73 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79633) - || 1998 RM73 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79634) - || 1998 RY73 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79635) - || 1998 RY75 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79636) - || 1998 RE77 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79637) - || 1998 RT77 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79638) - || 1998 RL78 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79639) - || 1998 RP78 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79640) - || 1998 RG80 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79641) Daniloceirani || 1998 SY2 || 19 september 1998 || Campo Catino || G. Masi, F. Mallia
|-
| (79642) - || 1998 SU8 || 20 september 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79643) - || 1998 SF10 || 16 september 1998 || Caussols || ODAS
|-
| (79644) - || 1998 SA11 || 17 september 1998 || Caussols || ODAS
|-
| (79645) - || 1998 SM11 || 19 september 1998 || Caussols || ODAS
|-
| (79646) - || 1998 SB13 || 22 september 1998 || Ondřejov || P. Pravec
|-
| (79647) Ballack || 1998 SG15 || 22 september 1998 || Drebach || J. Kandler, G. Lehmann
|-
| (79648) - || 1998 SQ15 || 16 september 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79649) - || 1998 SS15 || 16 september 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79650) - || 1998 SB16 || 16 september 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79651) - || 1998 SD17 || 17 september 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79652) - || 1998 SA20 || 20 september 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79653) - || 1998 SW21 || 22 september 1998 || Višnjan Observatory || Višnjan Observatory
|-
| (79654) - || 1998 SS22 || 23 september 1998 || Višnjan Observatory | Višnjan Observatory
|-
| (79655) - || 1998 SU23 || 17 september 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (79656) - || 1998 SZ23 || 17 september 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (79657) - || 1998 SR24 || 17 september 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (79658) - || 1998 SO25 || 22 september 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (79659) - || 1998 SJ28 || 17 september 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79660) - || 1998 SX28 || 18 september 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79661) - || 1998 SN29 || 18 september 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79662) - || 1998 SS30 || 19 september 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79663) - || 1998 SU32 || 23 september 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79664) - || 1998 SN33 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79665) - || 1998 SB34 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79666) - || 1998 SH34 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79667) - || 1998 SJ34 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79668) - || 1998 SM37 || 21 september 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79669) - || 1998 SV38 || 23 september 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79670) - || 1998 SF43 || 23 september 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (79671) - || 1998 SJ43 || 23 september 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (79672) - || 1998 SM43 || 23 september 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (79673) - || 1998 SG44 || 24 september 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79674) - || 1998 SP44 || 24 september 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79675) - || 1998 SS44 || 24 september 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79676) - || 1998 SG47 || 26 september 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79677) - || 1998 SK48 || 27 september 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79678) - || 1998 SQ48 || 27 september 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79679) - || 1998 SK49 || 20 september 1998 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| (79680) - || 1998 SK50 || 25 september 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79681) - || 1998 SL53 || 16 september 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (79682) - || 1998 SD55 || 16 september 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (79683) - || 1998 SF55 || 16 september 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (79684) - || 1998 SJ55 || 16 september 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (79685) - || 1998 SN55 || 16 september 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (79686) - || 1998 SY58 || 17 september 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (79687) - || 1998 SC59 || 17 september 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (79688) - || 1998 SJ59 || 17 september 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (79689) - || 1998 SK59 || 17 september 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (79690) - || 1998 SH60 || 17 september 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (79691) - || 1998 SM60 || 17 september 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (79692) - || 1998 SP60 || 17 september 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (79693) - || 1998 SC61 || 17 september 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (79694) Nanrendong || 1998 SZ62 || 25 september 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (79695) - || 1998 SA66 || 20 september 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (79696) - || 1998 SZ66 || 20 september 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (79697) - || 1998 SP68 || 19 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79698) - || 1998 SE71 || 21 september 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (79699) - || 1998 SH73 || 21 september 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (79700) - || 1998 SX73 || 21 september 1998 || La Silla || E. W. Elst|}

Planetoïdenlijsten